Robert Lee Moore peut désigner :
 Robert Lee Moore (1882-1974), un mathématicien américain ;
  (1867-1940), un politicien américain.